Duda steht für:
 Río Duda, Fluss in Kolumbien
 Duda (Sackpfeife), Sackpfeife

Orte in Rumänien:
 Duda (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Duda (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

im NRHP gelistete Objekte:
 Duda Ranch Mound, in Rockledge, Florida, ID-Nr. 94000355

Duda ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Duda (1878–1940), österreichischer Politiker
 Agata Kornhauser-Duda (* 1972), polnische Lehrerin und First Lady
 Alexander Duda (* 1955), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Andrzej Duda (* 1972), polnischer Politiker und Staatspräsident
 Benedikt Duda (* 1994), deutscher Tischtennisspieler
 Bonaventura Duda (1924–2017), kroatischer Franziskanerpater, Theologe und Hochschullehrer
 Christian Duda (* 1962), österreichisch-deutscher Kinderbuchautor
 Daniel Duda (* 1982), deutscher Behindertensportler
 Dorothea Duda (* 1951), deutsche Ärztin
 Elisabeth Duda (* 1979), polnische Schauspielerin
 Fritz Duda (1904–1991), deutscher Maler und Grafiker
 Gernot Duda (1928–2004), deutscher Schauspieler
 Gunther Duda (1926–2010), deutscher Mediziner und Autor
 Herbert W. Duda (1900–1975), österreichischer Orientalist
 Jacek Duda (* 1963), deutsch-polnischer Basketballspieler
 Jan-Krzysztof Duda (* 1998), polnischer Schachspieler
 Janusz Duda (* 1961), polnischer Skispringer
 Jerzy Duda-Gracz (1941–2004), polnischer Maler und Grafiker
 Jörg Duda (* 1968), deutscher Komponist
 Lucas Duda (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mariusz Duda (* 1975), polnischer Musiker, siehe Lunatic Soul
 Ondrej Duda (* 1994), slowakischer Fußballspieler
 Piotr Duda (* 1962), polnischer Gewerkschafter
 Radek Duda (* 1979), tschechischer Eishockeyspieler
 Radu Duda (* 1960), rumänischer Schauspieler 
 Solveig Duda (* 1972), deutsche Schauspielerin

Diminutiv:
 Eduarda Santos Lisboa (* 1998), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Maria Eduarda Francelino da Silva (* 1995), brasilianische Fußballspielerin, siehe Duda (Fußballspielerin) 

Spitzname:
 Mauro Vinícius da Silva (* 1986), brasilianischer Weitspringer
 Sérgio Paulo Barbosa Valente (* 1980), portugiesischer Fußballspieler, siehe Duda (Fußballspieler)

Siehe auch:
 Dudda
 Dudas